Unter einem Lasttest versteht man die Bestimmung von unter Last veränderlichen Parametern. Die Last wird hierbei künstlich herbeigeführt und ist meist fein dosierbar.
 Lasttest (Computer)
 Ergometrie
 den Lasttest bei Kranen, Aufzügen u. ä.

Siehe auch:
 Stresstest